Вере́щица:

 Верещица — река во Львовской области Украины.
 Верещица — село Яворовского района Львовской области.